3-й выпуск  Тур ОАЭ — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов. Гонка проводилась с 21 по 27 февраля 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 
В гонке приняло участие 20 команд. Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. Всего на старт соревнования вышли 139 гонщиков. До финиша доехало 125.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов в направлении из Абу-Даби в Дубай по территориям всех семи эмиратов.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур ОАЭ 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2021 году
Февраль 2021 года
Март 2019 года